Stotz ou Stötz est un patronyme porté notamment par :

 Karl Stotz (1927-2017), footballeur autrichien ;
 Maximilian Stötz (1912-1943), pilote de chasse autrichien ;
 Yann Stotz (1985-), comédien, chanteur, humoriste et animateur français.